Boek
De gebroeders Leeuwenhart, de Zweedse titel van een fantasyroman uit 1973

Film
De gebroeders Leeuwenhart, de Zweedse titel van een film uit 1977 gebaseerd op bovenstaande roman